SOFR (Secured Overnight Financing Rate) — «эталонная» процентная ставка на денежном рынке в долларах США, представляющая собой ставку, соответствующую медиане объёма транзакций трёх различных видов РЕПО на условиях «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами Казначейства США.

Происхождение 
В 2014 году ФРС США создала Комитет по альтернативным справочным ставкам, состоящий из участников финансовых рынков. В качестве замены ставки LIBOR Комитет в 2017 году предложил SOFR или «ставку обеспеченного финансирования ʺовернайтʺ».

Характеристики LIBOR и SOFR

Исходные данные и расчёт 
В основу SOFR легли сделки на рынке РЕПО под обеспечение долговых ценных бумаг Казначейства США. Ежедневный объём операций РЕПО с американским государственным долгом превышает $1,1 трлн в день. Статистику внебиржевых операций для расчёта ставки предоставляют Bank of New York Mellon и Fixed Income Clearing Corporation (дочерняя компания Depository Trust & Clearing Corporation). Прототип SOFR рассчитывается с 2014 года, в 2018 году исходная методология расчёта была модифицирована и американские данные доступны для широкой аудитории.

Администратор ставки 
Администратором ставки стал Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который запустил ежедневную публикацию SOFR в апреле 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Комитет по альтернативным справочным ставкам
 Введение в «Secured Overnight Financing Rate»
 Процентная статистика SOFR

Процентные ставки
Экономические показатели
Экономика США